

Geografia 
 Ghiacciaio Millett – ghiacciaio situato nella Terra di Palmer, in Antartide

Persone 
 Kate Millett – scrittrice e attivista statunitense
 Lewis Millett – ufficiale statunitense
 Michael Millett – calciatore inglese
 Patricia Millett – giudice statunitense
 Peter Millett, Baron Millett – giudice britannico
 Terron Millett – pugile statunitense

Pagine correlate 
Millet